Prachtlilie werden einige Pflanzengruppen genannt zum Beispiel:
 die Arten der Gattung Gloriosa, auch Prachtlilien genannt, die zur Familie der Zeitlosengewächse (Colchicaceae) gehört, mit der bekanntesten Art
 Ruhmeskrone (Gloriosa superba), auch Prachtlilie genannt
 eine Art aus der Gattung Lilien (Lilium): Pracht-Lilie (Lilium speciosum)
 die ehemalige Gattung Nomocharis wurde ebenfalls als Prachtlilie bezeichnet